Danuta Waniek (ur. 1946) – polska polityk  
 Eugeniusz Waniek (1906-2009) – polski malarz
 Henryk Waniek (ur. 1942) – śląski malarz, grafik, pisarz, publicysta